Nieznajomy – polski film z 1913
 Nieznajomy – powieść Harlana Cobena z 2015
 Nieznajomy – singel Dawida Podsiadło

Zobacz też 
 The Stranger
 Nieznajomi
 Nieznajomy z Mojave
 Nieznajomy nad jeziorem